Casanova è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Casanuova.

Origine e diffusione 
Cognome panitaliano, è presente prevalentemente in Romagna e nelle province di Belluno, Genova, Bari e Napoli.

Potrebbe derivare da un toponimo oppure essere legato alle origini del capostipite, "quello della casa nuova".

In Italia conta circa 1605 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani